ZSR steht für:
 Zeitschrift für Schweizerisches Recht, eine Schweizer juristische Fachzeitschrift
 Zentrales Schutzschriftenregister (ein privatrechtlich organisiertes Register zur Hinterlegung von Schutzschriften bei deutschen Gerichten)
 Zentralnaja sluschba raswedki, ein ehemaliger sowjetischer Geheimdienst

zsr steht für:
 Südliches Rincón-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

ŽSR steht für:
 Železnice Slovenskej republiky, ein slowakisches Eisenbahninfrastrukturunternehmen

ZSR